Oljato-Monument Valley ist der Name folgender Siedlungsräume:

 Oljato-Monument Valley (Arizona)
 Oljato-Monument Valley (Utah)